Джон Райт Хикенлупер (; род. , Нарберт, Пенсильвания, США) — американский политик, представляющий Демократическую партию. Мэр Денвера с 2003 по 2011 год. 42-й губернатор штата Колорадо (2011—2019). Сенатор от штата Колорадо с 3 января 2021 года.

Биография

Ранние годы, образование и карьера 
Хикенлупер родился в Нарберте, штат Пенсильвания, недалеко от Филадельфии. Его отец умер рано и Хикенлупера воспитала мать. В 1974 году он получил степень бакалавра по англистике, а в 1980 году степень магистра в области геологии в Уэслианском университете.

До своего избрания мэром в июле 2003 года Хикенлупер занимался геологией. В конце 1980-х годов он владел несколькими ресторанами в историческом районе Денвера Лодо и был одним из основателей пивоваренной компании Wynkoop Brewing Company.

Политическая карьера 
В 2003 году Хикенлупер был избран мэром Денвера. В мае 2007 года он был переизбран на второй срок, набрав 87 % голосов. В 2005 году он был включён журналом Time в число пяти лучших мэров больших городов США. Хикенлупер был членом организации «Мэры против нелегального оборота оружия», созданной в 2006 году, и сопредседателями которой были мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и мэр Бостона . Хикенлупер ушёл в отставку с поста мэра в 8 часов утра 11 января 2011 года, за час до вступления в должность губернатора штата Колорадо.

Хикенлупер рассматривался как возможный претендент на пост губернатора штата Колорадо в ноябре 2006 года. Однако 6 февраля 2006 года он официально объявил, что не будет добиваться своего выдвижения, и поддержал кандидатуру бывшего окружного прокурора Денвера Билла Риттера, который в итоге и был избран.

Хикенлупер подтвердил своё намерение баллотироваться на пост губернатора после того, как губернатор Риттер объявил 6 января 2010 года, что он уйдет в отставку в конце срока его полномочий. На всеобщих выборах, состоявшихся 2 ноября 2010 года, Хикенлупер победил, набрав 51,01 % голосов. Его соперники, представитель Конституционной партии  и республиканец , набрали 36,43 % и 11,13 % голосов соответственно.

Личная жизнь 
Джон Хикенлупер женат на писательнице Хелен Торп. У них есть сын Тедди. В интервью Philadelphia Inquirer Хикенлупер сказал, что они с женой посещают собрания квакеров.

Хикенлупер появляется в романе Курта Воннегута «Времетрясение».

Примечания

Ссылки 

 Governor John Hickenlooper official government site
 Hickenlooper for Governor official campaign site
 Profile at CityMayors.com
 
 
 
 
 
 
 

Политики США XXI века
Члены Демократической партии США
Мэры Денвера
Геологи США
Выпускники Уэслианского университета
Квакеры
Губернаторы Колорадо
Кандидаты в президенты США (2020)
Сенаторы от штата Колорадо
Действующие сенаторы США